Această listă de comune din județul Maramureș cuprinde toate cele 63 comune din județul Maramureș în ordine alfabetică.

 Ardusat
 Ariniș
 Asuaju de Sus
 Băița de sub Codru
 Băiuț
 Bârsana
 Băsești
 Bicaz
 Bistra
 Bocicoiu Mare
 Bogdan Vodă
 Boiu Mare
 Botiza
 Budești
 Călinești
 Câmpulung la Tisa
 Cernești
 Cicârlău
 Coaș
 Coltău
 Copalnic-Mănăștur
 Coroieni
 Cupșeni
 Desești
 Dumbrăvița
 Fărcașa
 Gârdani
 Giulești
 Groși
 Groșii Țibleșului
 Ieud
 Lăpuș
 Leordina
 Mireșu Mare
 Moisei
 Oarța de Jos
 Ocna Șugatag
 Oncești
 Petrova
 Poienile de sub Munte
 Poienile Izei
 Recea
 Remetea Chioarului
 Remeți
 Repedea
 Rona de Jos
 Rona de Sus
 Rozavlea
 Ruscova
 Săcălășeni
 Săcel
 Sălsig
 Săpânța
 Sarasău
 Satulung
 Șieu
 Șișești
 Strâmtura
 Suciu de Sus
 Vadu Izei
 Valea Chioarului
 Vima Mică
 Vișeu de Jos

Maramureș
Comune
 Listă